filmski scenarij, sadržaj radnje u filmskoj umjetnosti
 scenarij (dramskog djela), strukturirani oblik nacrta radnje ili sadržaj 
 scenarij (planiranje), plan mogućeg stanja u budućnosti
 kratak opis događaja
 scenarij (informatika), uslužni program ili vrednovanje softverskih arhitektura: interakcija između korisnika i sustava ili između dvije softverske komponente